Angarn kan syfta på:
Angarn – by i Vallentuna kommun och Uppland, 
Angarns socken – socken i Uppland 
Angarns landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
Angarns församling – en tidigare församling i Svenska kyrkan i Stockholms stift –2006
Angarns kyrka – en kyrkobyggnad i Angarns socken i Stockholms stift 
 Angarns distrikt – ett distrikt i Vallentuna kommun 2016
 Angarn och Rörby – en SCB småort
Angarn, Uppland, en sjö i Norrtälje kommun,  (76,7 ha)